Vym (View your mind) est un logiciel libre permettant de créer des cartes heuristiques.

Voir aussi

Liens externes 
 
 https://framalibre.org/content/vym

Logiciel de tracé de diagramme
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows